

Перше Мая — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Перше Мая — виселок, Моргауський район, Чувашія
 Перше Мая — селище, Тоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Перше Травня